Осамнаесто Светско првенство у одбојци за жене 2018. је одржано у Јапану од 29. септембра до 20. октобра 2018. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 6 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали САД као светски првак из 2014. и Јапан као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

Градови домаћини

Први круг 
У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 6 група. Најбоље 4 из сваке групе су наставиле такмичење у другом кругу. По 2 последњепласиране из сваке групе су завршиле такмичење.

Група А - Јокохама

Група Б - Сапоро

Група Ц - Кобе

Група Д - Хамамацу

Други круг 
У другом кругу су формиране 2 групе са по 8 екипа. У групу Е су смештене екипе из Група А и Д, а у групу Ф екипе из група Б и Ц. По 3 најбоље пласиране екипе из обе групе су се пласирале у трећи круг такмичења.

Група Е - Нагоја

Група Ф - Осака

Трећи круг 
 Сва времена су по средњoевропском времену.
 Победници група Е и Ф ће бити постављени у различитим базенима, док ће се извући другопласирани и трећепласирани тимови.

Група Г

Група Х

Завршни круг

Борбе за медаље

Полуфинале

За 5. место

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најбоља играчица (MVP): 
 Тијана Бошковић 
 Најбољи дизач: 
 Офелија Малинов
 Најбољи средњи блокери: 
 Јен Ни
 Милена Рашић
 Најбољи примачи:
 Миријам Сила
 Џу Тинг
 Најбољи смечер: 
 Паола Егону
 Најбољи либеро: 
 Моника Де Ђенаро

Састав победничких екипа

Види још 
 Светско првенство у одбојци 2018.

Спољашње везе 

 

Светска првенства у одбојци за жене
Светско првенство у одбојци за жене 2018.
Одбојка у Јапану
Одбојка у 2018.